Гурам Петриашвили:
 Петриашвили, Гурам Амбросиевич (1941—2002) — советский футболист. 
 Петриашвили, Гурам Мелентьевич (род. 1942) — грузинский поэт и прозаик, режиссёр, актёр.